Суперкубок Іспанії з футболу 1991 — 6-й розіграш турніру. Матчі відбулись 15 і 29 жовтня 1991 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Атлетіко (Мадрид).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1991
Іспанія
1991 в іспанському спорті